L'édition 2017 du tournoi de tennis de Hong Kong se déroule du 9 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Anastasia Pavlyuchenkova remporte l'épreuve en simple, Chan Hao-ching et Chan Yung-jan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Catherine Bellis et Sloane Stephens, des Britanniques Johanna Konta et Heather Watson, de la Chinoise Zheng Saisai et de la Française Kristina Mladenovic. Elles sont respectivement remplacées par Ons Jabeur, Misa Eguchi, Zarina Diyas, Lizette Cabrera, Mariana Duque Mariño et Risa Ozaki.

Lauréates 
Anastasia Pavlyuchenkova remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Daria Gavrilova. Il s'agit de son  en 2017.

En double, Chan Hao-ching et Chan Yung-jan remportent leur  ensemble en battant en finale Lu Jiajing et Wang Qiang. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hong Kong
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Hong Kong
Hong Kong
Tennis en octobre 2017
2017 à Hong Kong